Carbonera ima više značenja:
 Carbonera, Bergamo
 Carbonera, Treviso